Auchtbach ist ein Gewässername:

 Auchtbach, Oberlaufname des Auener Bach (Körsch), linker Zufluss des Ramsbachs bei Riedenberg, Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg, der in die Körsch mündet
 Auchtbach (Lein), linker Zufluss der Lein (Kocher) bei Heuchlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Auchterbach
 Auchtgraben
 Augstbach